El faro puede hacer referencia a uno de los siguientes artículos:
 El faro (relato), título no oficial de la última obra escrita por Edgar Allan Poe.
 El faro (película de 1998).
 El faro (película de 2019).
 El Faro, periódico digital de El Salvador.
 El Faro, restaurante en Nueva York, Estados Unidos.
 El Faro de Ceuta, periódico de Ceuta, España
 El Faro, programa de radio de España